GGN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 652 амінокислот, а молекулярна маса — 66 699.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, сперматогенез, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки